Говедовићи могу бити:

 Говедовићи (Какањ), насељено мјесто у општини Какањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Говедовићи (Трново, Источно Сарајево), насељено мјесто у општини Трново, Република Српска, БиХ
 Говедовићи (Трново, Сарајево), насељено мјесто у општини Трново, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ